

Persone 
 Carlo Montagnini (1863-1913) – presbitero e arcivescovo italiano
 Felice Montagnini (1902-1966) – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Luigi Montagnini (1815-1882) – magistrato e politico italiano

Altro 
 Montagnini – appellativo degli abitanti del paese di Montagna, in provincia di Sansepolcro